Kenny Irons (American football), American footballspeler (1983–)
Kenny Irons (voetballer), Brits voetballer (1970–)
Kenny Irons (coureur), Brits motorcoureur (1961–1988)